Millers Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Millers Island (Maryland)
 Millers Island (Missouri)
 Millers Island (Ohio)
 Millers Island (Wisconsin)

Siehe auch:
 Miller Island